Зул:

 Зул — буддийский праздник, национальный праздник Калмыкии.
 Зул — один из языков (или диалектов) кластера польги западночадской ветви чадской семьи.